Липняги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Липняги — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Липняги — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Липняги — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Липняги – исчезнувшая деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Липняги — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Липняги — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Липняги — село в Голованевском районе Кировоградской области.

См. также 
 Великие Липняги 
 Малые Липняги